Molekulska formula -{C16H11N2NaO4S}- se može odnositi na:

 Kiselina narandžasto 7
 FD&C orandž broj 1